Аэропо́рт — железнодорожная станция Московской железной дороги в Москве. Находится на тупиковом ответвлении от станции Лесной Городок главного хода Киевского направления Московской железной дороги. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена ко 2 классу. Ранее была станцией 3 класса.

Расположена на территории района Внуково Западного административного округа, вблизи международного аэропорта Внуково. Находится на расстоянии 31 километра к юго-западу от Киевского вокзала, это расстояние проходится электропоездами за 38-42 минуты.

В границах станции Аэропорт находятся два остановочных пункта:
 Одноимённый наземный у тупикового бокового пути № 1, одна боковая платформа. Не обеспечивает подвоз к пассажирскому терминалу аэропорта, поэтому пассажиропоток мал. Так как путь тупиковый, проезд к следующему о.п. невозможен.
 Подземный тупиковый о.п. Аэропорт Внуково непосредственно у терминала аэропорта. Одна островная платформа между тупиковыми путями № IIIБ и 4Б, являющимися продолжениями путей № II и 4 основной части станции.

Для избежания путаницы двух остановочных пунктов в части схем основная платформа помечается как старая платформа.

Движение поездов 
Между Киевским вокзалом и платформой Аэропорт ходят 3-4 пары пригородных электропоездов в день, время в пути — 38-42 минуты. Помимо этого, без остановки (по несмежным путям) проходят аэроэкспрессы, курсирующие каждые 60 минут между Киевским вокзалом и тупиковой платформой Аэропорт Внуково.

История 

 До 1966 года на ветке работал поезд из четырёх Егоровских вагонов под паровозом ФДп, затем под тепловозом ЧМЭ2.
С 1960-х годов по 1997 год от Киевского вокзала до станции Аэропорт следовали электропоезда через станцию Лесной Городок. Была сооружена хорошо оборудованная островная платформа с кассой, полупрозрачными навесами, выложенная плиткой.
 В 1997 году движение прекращено в связи с тем, что станция Аэропорт не обеспечивала подвоза к аэровокзалу и не пользовалась популярностью. Контактная сеть на ответвлении была демонтирована, платформа частично разобрана
 В 2004 году линия электрифицирована снова, построена новая платформа у тупикового бокового пути № 1, открыто движение поездов-экспрессов от Киевского вокзала. От платформы Аэропорт до аэропорта курсировал рейсовый автобус Мосгортранса, расписание которого было согласовано с прибытием и отправлением электричек. Подобная схема действовала до 7 августа 2005 года, до продления линии в границах станции и открытия подземной платформы под аэровокзальным комплексом.
 В 2011 году по будням движение электропоездов до старой платформы Аэропорт было восстановлено до двух пар по будням.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Ссылки 
 Станция Аэропорт на Яндекс-картах
 Расписание электропоездов

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
Промежуточные станции
Станции 2 класса
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции, открытые в 1946 году
Железнодорожные платформы, открытые в 2004 году
Железнодорожные платформы, открытые в 2011 году